Cometa
Ou ainda:
O Cometa
Viação Cometa

Veja também
Comet

Desambiguação